Сезон 2015-16 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що стартувало 10 липня 2015 року та фінішувало 14 травня 2016 року. Це 25-ий сезон з моменту заснування турніру та третій поспіль турнір, участь у якому брали 10 команд. Чемпіоном у 18 раз стало Динамо (Загреб).

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця 

 
 

 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 червня 2016

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Перша хорватська ліга на soccerway 

2015-16
Хорватія
Хорватія
2015 у хорватському спорті
2016 у хорватському спорті